

Фамилия 
 Мочуляк, Олег Леонидович (род. 1974) — советский, украинский футболист.
 Мочуляк, Ренат Олегович (род. 1998) — украинский футболист.